Ditaxis kan syfta på:

 Ditaxis (djur) – ett släkte av insekter
 Ditaxis (växter) – ett släkte av växter